Kodiak en Alaska peut faire référence :
 aux toponymes suivants d'origine locale amérindienne :
 l'île Kodiak, la plus grande de
 l'archipel côtier Kodiak, dans le sud dudit État fédéré de l'Alaska aux États-Unis ;
 le borough (subdivision administrative, sorte d'arrondissement) Kodiak Island Borough, comprenant l'archipel précité et une partie continentale ;
 la ville de Kodiak située sur l'île homonyme ;
 la ville Kodiak Station voisine de la précédente ;
 le centre / complexe Kodiak Launch Complex de lancements de fusées situé sur l'île ;
 le refuge faunique national de Kodiak ;

 et référence à ces dérivés du nom de l'île susmentionnée :  
 l'ours brun kodiak, indigène et de grande taille ;
 diverses marques commerciales :
  ;
 de camions de la G.M. ;
 de chars de génie militaire ;
 d'un groupe de musique québécois ;
 .

Homonymie de toponyme